Renault F1 je momčad u Formuli 1 koja je Renaultova tvornička F1 momčad. Prije nego što su samostalno ušli u Formulu 1 Renault se nazivao samostalno kao Renault Sport i bili su samo dobavljači motora. Kasnijih 1970-ih također su imali vlastitu ekipu, ali su se povukli nakon desetak godina natjecanja. Momčad je od 2012. u potpunosti preuzela Grupa Lotus odnosno Team Lotus koja je od kraja 2010. imala 25 %-tni udjel u momčadi. Renault je od 2012. do 2015. kao proizvođač u Formuli 1 bio prisutan samo kao dobavljač pogonskih jedinica, a 2016. se nakon četverogodišnjeg izbivanja vraćaju u sport.

Renault tijekom 1970-ih i 1980-ih

1977

Renaultovi prvi koraci u Formuli 1 počeli su u podružnici tvrtke Renault Sport, koja se je bavila proizvodnjom natjecateljskih automobila. Renault je upao u Formulu 1, tako što je sudjelovao na zadnjih pet utrka sezone 1977, sa samo jednom bolidom, kojeg je vozio Jean-Pierre Jabouille. Renault RS01 ili poznatiji pod nazivom Renault-Gordini V6 1.5 L turbopuhalo motor, je bio prvi turbo motor u povijesti Formule 1.
Jabouillev bolid i motor bili su veoma nepouzdani, i postali su nešto poput šale tijekom svoje prve utrke, stekli su nadimak Žuti čajnik.

1978

Sljedeće godine bili su nešto bolji, ali nisu četiri utrke zbog izgaranja motora, no na kraju sezone momčad se je pokazala dosta uspješnom, i dva puta se je bolid RS01 kvalificirao u 
završnu 3.rundu, uspjeli su na stazi Watkins Glen International doći do svog prvog najbržeg kruga u utrci krajem sezone 1978 i završiti na četvrtom mjestu gdje su osvojili svoje prve bodove.

1979

Proširenjem momčad je dobila dva bolida, a to znači novog vozača Renéa Arnouxa, koji se je pridružio Jean-Pierre Jabouilleu. Momčad se je nastavila mučiti sa svojom formom, ali usprkos tome uspjeli su na kvalifikacijama za Velike nagradu Južne Afrike doći do prvog mjesta.

Rezultati

Momčadi Formule 1
F1
Automobilizam u Francuskoj